Касансай:
 Касансай — місто в Узбекистані, Наманганська область.
 Касансай — річка в Киргизстані та Узбекистані, притока Сирдар'ї.
 Касансай (футбольний клуб) — узбецький футбольний клуб із однойменного міста.